Петер Эразм Ланге-Мюллер (; 1 декабря 1850 — 26 февраля 1926) — датский  и .

Биография и творчество
Преимущественно самоучка, представитель позднего романтизма. Произведениям Ланге-Мюллера свойственен ярко выраженный национальный колорит. Многие его песни (а написал он их около 250) стали народными. Влияние народно-песенной и средневековой культуры ощутимо и в камерной музыке Ланге-Мюллера, и в его хорах. Некоторые музыковеды отмечают, что импрессионистические черты музыкального стиля Ланге-Мюллера позволяют назвать его предшественником Дебюсси. Оперы Ланге-Мюллера — «Испанские студенты» (; 1883), вдохновлённая вагнеровскими образцами «Кровь викинга» (; 1900) и ряд других — считаются неудачными, зато музыка и песни к сказочной комедии Хольгера Драхмана «Жил-был однажды» () пользовались продолжительным успехом.

Ланге-Мюллер страдал мигренью и в начале XX века отошёл от творческой деятельности, посвятив себя семье. Среди последних его больших сочинений — скрипичный концерт, соч. 69 и Кантата на столетие Андерсена, соч. 71.

22 февраля 1926 года упал в обморок на улице, скончался от последствий этого падения и пневмонии.

Признание
Кавалер (1887) и командор (1920) Ордена Данеброг. Песня Ланге-Мюллера на стихи Драхмана «Мы любим нашу страну» (; 1887) включена в Датский культурный канон.

Примечания 
Академические музыканты Дании
Похороненные на Западном кладбище (Копенгаген)